Бондар́енко Леон́ід Анат́олійович (06 листопада 1948 року в селі Дмитрівка Машівського району Полтавської обл.) — лікар-гігієніст.

Примітки 

Персоналії за алфавітом
Уродженці Полтави
Гігієністи